Новокавказский сельсовет — упразднённое сельское поселение в Александровском районе Ставропольского края Российской Федерации.

Административный центр — посёлок Новокавказский.

География 
Находится в юго-восточной части Александровского района. Площадь сельсовета — 182,0 км²

История 
На 1 января 1983 года в Новокавказский сельсовет входили посёлок Малостепновский, хутора Конный, Красный Чонгарец, Ледохович, Новокавказский (административный центр), Петровка, Репьевая и Средний.

18 февраля 1992 года Малый Совет Ставропольского краевого Совета народных депутатов решил «Образовать в Александровском районе Средненский сельсовет с центром в хуторе Средний. Включить в состав Средненского сельсовета хутора Средний, Конный, Красный Чонгарец, Ледохович, выделенные из состава Новокавказского сельсовета Александровского района».

Статус и границы сельского поселения установлены в 2004 году Законом Ставропольского края.

16 марта 2020 года все муниципальные образования Александровского муниципального района были упразднены и включены в Александровский муниципальный округ.

Символика 
Герб и флаг муниципального образования утверждены решением Думы Новокавказского сельсовета от 8 сентября 2017 года № 84.

Описание герба: «Герб муниципального образования Новокавказского сельсовета Александровского района Ставропольского края представляет собой геральдический щит. В золотом щите над лазоревой оконечностью пшеничный колос, под которым в фокусе голова лошади, обращённая влево».

Колос символизирует прекрасное качество почвы, подходящее для выращивания злаковых культур — основного вида экономической деятельности муниципального образования. Голова лошади олицетворяет созданный в 1921 году конный завод, на базе которого в 1962 году основан посёлок Новокавказский — административный центр сельсовета.

Флаг представлял собой прямоугольное жёлтое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее по середине голову лошади, а вдоль нижнего края — полосу (в 1/4 полотнища) лазоревого цвета. В крыже — пшеничный колос.

Герб и флаг сельсовета являлись геральдически неправильными (в частности, из-за допущенного в них «наложения металла на металл и цвета на цвет») и не были зарегистрированы в Государственном геральдическом регистре РФ.

Население 

Демография
В 2011 году родился 41 человек, умерло — 30.

 Национальный состав
По итогам переписи населения 2010 года проживали следующие национальности (национальности менее 1 %, см. в сноске к строке «Другие»):

Состав сельского поселения

Местное самоуправление

Дума Новокавказского сельсовета 
Срок полномочий депутатов — 5 лет; дата избрания депутатов — 13 сентября 2015 года; количество депутатов — 10 чел.

 Председатели Думы
 Нестеренко Олег Владимирович (на непостоянной основе);
 Иванов Владимир Александрович (на постоянной основе).

Администрация Новокавказского сельсовета 
 Главы администрации
 с 10.10.2010 — Иванов Владимир Александрович.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Александровского района Ставропольского края
Упразднённые сельские поселения Ставропольского края
Сельские поселения, упразднённые в 2020 году